Auxentius oder Auxentios ist der Name folgender Personen:

 Auxentius von Bithynien († nach 460), Archimandrit 
 Auxentius von Dorostorum († nach 386), auch Auxentius der Jüngere, Bischof
 Auxentius von Mailand († 374), arianischer Bischof
 Auxentius von Mopsuestia, Bischof (um 321)